La Coupe CECAFA des nations 1999 est la vingt-troisième édition de la Coupe CECAFA des nations qui a eu lieu au Rwanda du 24 juillet au . Les nations membres de la CECAFA (Confédération d'Afrique centrale et de l'Est) sont invitées à participer à la compétition, qui fait sa réapparition après trois années d'absence. Elle a été décalée de six mois car l'élection du président de la FIFA en  a conduit la CECAFA à reporter l'épreuve.

Pour la première fois dans l'histoire de la CECAFA, c'est une équipe B, celle du Rwanda (pays organisateur) qui remporte la compétition en s'imposant en finale face au Kenya. L'équipe première du Rwanda monte sur la troisième marche du podium. C'est le tout premier titre de champion de la CECAFA pour la sélection réserve rwandaise, qui a dû passer par un tirage au sort à l'issue de la poule du premier tour pour être départagé avec l'Érythrée.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}
 Le Rwanda B et l'Érythrée sont départagés par tirage au sort.

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Sources et liens externes 
  Feuilles de matchs et infos sur RSSSF

1999
Événement sportif international au Rwanda
Compétition de football au Rwanda
1999 au Rwanda
Football en 1999
Sport en juillet 1999
Sport en août 1999